Czeszewo peut désigner, en Pologne :

Toponymie 
 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 Czeszewo, un village du powiat de Wągrowiec ;
 Czeszewo, un village du powiat de Września.

Divers 
 le parc naturel de Żerków-Czeszewo, un parc naturel de la voïvodie de Grande-Pologne.